Duńska 1. division w piłce nożnej (1984) był 72. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Lyngby BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Vejle BK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii